Montefranco ima više značenja:
 Montefranco, Bolzano
 Montefranco, Terni